Kwenge peut être :
 Kwenge, rivière du bassin du fleuve Congo et un affluent du Kwilu ;
 Secteur de Kwenge, collectivité administrative du Congo-Kinshasa ;
 Kwenge, localité et chef-lieu du secteur de Kwenge au Congo-Kinshas.